Albi város Olaszországban
 Albi város Franciaországban
 Albi (L'Albi) város Katalóniában, spanyolul Albí